Die Saison 2014/15 war die 14. Spielzeit der italienischen Lega Basket Serie A, der höchsten Spielklasse im italienischen Vereinsbasketball der Herren. Es war die insgesamt 93. Meisterschaft im italienischen Basketball der Herren. Die Hauptrunde startete am 12. Oktober 2014 und endete am 10. Mai 2015 mit dem 30. und letzten Spieltag. Die Play-off-Finalrunde um die Meisterschaft dauerte bis zum 16. Juni 2015.

Als Titelverteidiger startete Olimpia Milano und als Pokalsieger Dinamo Sassari in die Saison.

Aufsteiger zur Saison 2014/15 war Aquila Trento, zudem rückte Orlandina Basket für den in Konkurs gegangenen mehrmaligen italienischen Meister  Mens Sana Basket Siena nach.

Nach der Hauptrunde stand JuveCaserta Basket als sportlicher Absteiger in die Serie A2 fest, konnte aber aufgrund des Rückzugs des Hauptsponsors und  dem damit verbundenen freiwilligem Abstieg von Virtus Roma in der Serie A verbleiben.

Nach dem Pokalsieg im Vorjahr konnte Dinamo Sassari auch seinen 1. italienischen Meistertitel feiern und zudem mit der Pokalverteidigung gegen Mailand das Double perfekt machen.

Internationale Wettbewerbe

Mannschaften

Tabelle 

in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Playoffs 2014/15

Ehrungen 2014/15 
{| class="wikitable"
! Auszeichnung
! Name
! Verein
|-
| MVP-Hauptrunde
|  Tony Mitchell
| Dolomiti Energia Trentino
|-
| Bester italienischer Nachwuchsspieler (U22)
|  Simone Fontecchio
| Granarolo Bologna
|-
| Trainer des Jahres
|  Maurizio Buscaglia
| Dolomiti Energia Trentino
|-
| MVP-Finalrunde
|  Rakim Sanders
| Banco di Sardegna Sassari
|}

Weblinks 
 Lega Basket – Startseite – offizielle Webseite der LBA

2014/15
Basketballsaison 2014/15